Ice Hockey kan syfta på:

 Ice Hockey (datorspel 1981) – ett ishockeyspel från 1981 till spelmaskinen Atari Video Computer System (från 1982 benämnd Atari 2600)
 Ice Hockey (datorspel 1988) – ett ishockeyspel från 1988 till spelmaskinen Nintendo Entertainment System
 Ice Hockey UK – kontrollerar den organiserade ishockeyn i Storbritannien
 Ice Hockey Australia – kontrollerar den organiserade ishockeyn i Australien
 Super Ice Hockey – ett ishockeyspel utgivet till SNES 1994